Naters (Zwitserland) -  een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis
 Naters (Nederland) - een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Naters (ambacht) - een voormalig rechtsgebied in Zuid-Holland, zie Naters en Pancrasgors

Zie ook 
 Marinus van der Goes van Naters (1900-2005) - een Nederlandse advocaat, natuurbeschermer en politicus